Härtnagel ist der Ortsname von

 Härtnagel am Mariaberg, Einöde der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Härtnagel (Kempten), Weiler der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern

Härtnagel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Härtnagel (* 1978), deutscher Journalist, Blogger, Influencer und Webvideoproduzent

Siehe auch:

 Hartnagel